Svenska cupen i fotboll 1997/1998 vanns av Helsingborgs IF efter en finalvinst över Örgryte IS.

Kvalspel

Kvalspelet bestod av två omgångar med lag från division 3 och neråt samt vissa lag från division 2.

Slutomgångar

Omgång 1

Omgång 2

Omgång 3

Omgång 4

Femte omgången

Kvartsfinaler

Semifinaler
I semifinalerna deltog två lag som spelade i Allsvenskan 1997 (Örgryte och Helsingborg) samt två lag som spelade i division 1 säsongen 1997 (Hammarby och Djurgården). Däremot spelade Hammarby i Fotbollsallsvenskan 1998 och därmed i Allsvenskan vid tidpunkten för matcherna.

Final

Fotboll i Sverige 1997
Fotboll i Sverige 1998
Fotbollssäsongen 1997/1998
1997/1998